Le sigle NTV est utilisé par de nombreuses télévisions dans le monde :
 N-tv : Allemagne ;
 NTV (Bangladesh) : Bangladesh ;
 Newfoundland Television : Canada ;
 États-Unis :
 NASA Television :NASA ; 
 KHGI-TV Nebraska ;
 Nice Azur TV, Numérique Télévision (WEB TV) & Nanterre Télévision : France ;
 NTV (Inde) (en langue Télougou) : Inde ;
 Nippon Television : Japon ;
 NTV (Kenya) : Kenya ;
 NTV Côte d'Ivoire initiale du nom de la chaine Notre TéléVision, d'Abidjan 
 Natseven TV Sdn Bhd : Malaisie ;
 NTV (Mongolie) : Mongolie ;
 NTV (Népal) : Népal ;
 NTV (Nigeria) : Nigeria ;
 Norges televisjon : Nigeria ;
 Rádio-Televisão Portuguesa de Notícias : Portugal ;
 NTV (Russie) : Russie ;
 NTV (Turquie) : Turquie ;
 NTV (Portugal) : Portugal.

Les noms de personnes suivants:
 NTV sont les initiales du nom de la chanteuse vietnamienne Ngo Thanh Van.

Dans le monde des transports:
 Nuovo Trasporto Viaggiatori est le nom d'une société ferroviaire italienne.

Notes et références